Чемпионат Белоруссии по шахматам 2018 прошёл с 18 по 28 января 2018 года в Минске.

 Категория: 10 (средний рейтинг 2485)

Таблица

Примечания

Ссылки 
 

Чемпионаты Белоруссии по шахматам
2018 год в шахматах
Январь 2018 года
Спорт в Белоруссии в 2018 году